Денисково — название населённых пунктов:

Россия 
 Денисково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Денисково — деревня в Опочецком районе Псковской области.